Хью О’Нилл ():  (1883—1982) — британский политик, член Палаты общин (1915—1952).
  (род. 1939) — сын предыдущего, член Палаты лордов (1994—1999).
 О’Нилл, Хью, 2-й граф Тирон (Аод Большой мак Феардорха О’Нейлл; ок. 1550 1616) — последний король ирландского королевства Тир Эогайн.
  (1784—1824) — английский чертёжник.
  (род. 1954) — американский футболист, игравший в Североамериканской футбольной лиге.